Joachim a des ennuis, réédité ensuite sous le titre Le Petit Nicolas a des ennuis, est un album de la série de romans illustrés humoristiques Le Petit Nicolas, publié initialement en 1964 par Denoël. Les textes sont de René Goscinny et les dessins de Jean-Jacques Sempé.

Histoires

Joachim a des ennuis 
Joachim a un petit frère qui vient de naître et cela ne lui plaît pas du tout parce qu’il est un peu jaloux. Il dit qu’il est laid, pleure et crie très fort. Clotaire se moque du nom du petit frère de Joachim mais il finit par l’aimer.

La lettre 
Le père de Nicolas fait écrire une lettre de remerciement à son fils pour remercier son patron de lui avoir offert un jeu de l'oie à ce dernier. Cela dure très longtemps...

La valeur de l'argent 
Le père de Nicolas lui a donné dix francs, parce qu’il était quatrième dans sa composition d’histoire.

On fait le marché avec Papa 
Le père de Nicolas décide de faire les courses avec son fils à la place de sa femme, car il croit pouvoir faire des économies. Il se rend compte que tout coûte plus cher que ce qu'il pensait...

Les chaises 
La salle de classe de Nicolas est inondée et les élèves sont forcés de faire la classe dans la buanderie...

La lampe de poche 
Nicolas a acheté une lampe de poche, ce qui ne plaît pas à ses parents...

La roulette 
Geoffroy a apporté une roulette à l'école et il y joue avec ses copains à la récréation, misant leur monnaie...

La visite de Mémé 
La grand-mère maternelle et naïve de Nicolas passe quelques jours chez lui, et elle le gâte beaucoup.

Leçon de code 
La maîtresse de Nicolas donne à ses élèves une leçon sur le code de la route...

Leçon de choses 

La maîtresse de Nicolas organise une leçon de choses et demande à ses élèves d'apporter en classe un objet intéressant...

À la bonne franquette 
M. Moucheboume vient dîner avec sa femme chez Nicolas, les parents de Nicolas sont donc très inquiets et occupés.

La tombola 
L'école de Nicolas organise une tombola dont le prix est un vélomoteur et Nicolas et ses copains doivent vendre des billets.

L'insigne 
Eudes décide de créer un insigne pour « reconnaître ceux de la bande »...

Le message secret 
Nicolas et ses copains décident d'envoyer un message à Agnan pour venger Geoffroy qu'il avait dénoncé...

Jonas 
Eudes est très fier de son frère qui fait son service militaire.

La craie 
Geoffroy a volé une craie à l'école et veut s'amuser avec ses copains avec, mais ils ne savent pas trop quoi en faire.

Éditions 
Sous le titre Joachim a des ennuis :
 Paris : Denoël, 1964, 113 p. 
 Paris : Denoël, 1976, 111 p.
 Paris : Gallimard, 1980, 153 p. (Collection Folio junior ; 138)
 Paris : Denoël, 1983, 153 p. (Bibliothèque Folio Junior). 
 Paris : Gallimard, 1987, 190 p. (Collection Folio junior ; 444. Édition spéciale). 
Puis sous le titre Le Petit Nicolas a des ennuis :
 Paris : Denoël, 1993, 108 p. 
 Paris : Gallimard, 1994, 135 p. (Collection Folio ; 2666). 
 Paris : Gallimard jeunesse, 1998, 190 p. (Folio junior ; 444. Édition spéciale). 
 Paris : Denoël, 2004, 130 p. 

Roman français paru en 1964
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Le Petit Nicolas